Basco peut faire référence à :

Une personnalité 
 Ella Jay Basco (2006-), actrice américaine.   
 Basco, artiste sur la plateforme Youtube

Une localité 
 Basco, une municipalité, capitale de la province de Batanes dans la région de la Vallée de Cagayan aux Philippines,
 Basco, un village du comté de Hancock dans l'Illinois aux États-Unis,

Homonymie de localités